Jülich steht für:
 Jülich, Stadt im Kreis Düren
 Kreis Jülich, früherer Kreis
 Herzogtum Jülich
 Forschungszentrum Jülich
 AVR (Jülich), zum Forschungszentrum gehörender Atomversuchsreaktor

Jülich ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Jülich (* 1938), deutscher Verwaltungsjurist
 Elsa Jülich (1886–1964), deutsche Opernsängerin
 Emmy Jülich (1901–1985), deutsche Schauspielerin

 Heinrich von Jülich (* 13. Jahrhundert), Domherr in verschiedenen Bistümern und päpstlicher Gesandter
 Jean Jülich (1929–2011), deutscher Gerechter unter den Völkern
 Lutwin Jülich (1888–1953), deutscher Landrat
 Marion Gierden-Jülich, deutsche Politikerin, Staatssekretärin in Nordrhein-Westfalen
 Rolf Jülich (1932–2005), deutscher Schauspieler
 Theo Jülich (1956–2018), deutscher Kunsthistoriker
 Torsten Jülich (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Urban-Josef Jülich (* 1940), deutscher Politiker (CDU), Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch: